Colón eller colon kan syfta på:

 Colon (anatomi) – den sista delen av matspjälkningen
 Colon (djur) – släkte av skalbaggar

Personer 
 Cristóbal Colón (1451–1506) – spanska namnet på upptäcktsresanden Christofer Columbus
 Carly Colón (1979– ) – professionell wrestlingbrottare

Valuta 
 Costaricansk colón – valuta i Costa Rica
 Salvadoransk colón – tidigare valuta i El Salvador

Geografi

Antarktis 
 Colón, caleta – vik i Antarktis

Argentina 

 Departamento de Colón (kommun i Argentina, Entre Ríos), 
 Colón (kommunhuvudort), Entre Ríos, 
 Partido de Colón, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Colón (kommun i Argentina, Córdoba),

Colombia 

 Colón (kommun i Colombia, Nariño), 
 Génova (ort i Colombia, Cauca), 
 Colón (kommun i Colombia, Putumayo, lat 1,23, long -76,97), 
 Colón (ort i Colombia, Putumayo, Colón, lat 1,19, long -76,97),

Costa Rica 

 Colón (ort i Costa Rica), Heredia,

Ecuador 
 Archipiélago de Colón – officiella namnet för Galápagosöarna.

Honduras 

 Departamento de Colón (departement),

Kuba 

 Municipio de Colón, Kuba – kommun, Matanzas, 
 Colón (ort i Kuba, Matanzas),

Mexiko 

 Colón, Mexiko, ort, 
 Colón (kommun i Mexiko, Querétaro Arteaga, lat 20,73, long -100,08),

Panama 

 Colón (provins), provins, 
 Colón, Panama,

USA 

 Colon, Michigan, ort, Saint Joseph County, 
 Colon, Nebraska, ort, Saunders County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Panamaförgreningar